«Али-Баба и сорок разбойников» — советский кукольный фильм по мотивам арабской народной сказки режиссёра Григория Ломидзе, снятый в  году на киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет 
По мотивам одноимённой народной арабской сказки о честном, но бедном дровосеке Али-Бабе, его коварном и богатом брате Кассиме, и сорока разбойниках, владеющих несметными сокровищами, сокрытыми в волшебной пещере.

Над фильмом работали 
 Сценарий — Александр Маковский
 Режиссёр — Григорий Ломидзе
 Художник-постановщик — Витольд Бордзиловский
 Оператор — Теодор Бунимович, Николай Гринберг
 Композитор — Эдуард Колмановский
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Редактор — Борис Воронов
 Художник — А. Дураков
 Ассистенты режиссёра: А. Дымич, В. Егорова
 Кукловоды: Лев Жданов, Кирилл Мамонов, Дина Меламед, Борис Меерович, Павел Петров, Вячеслав Шилобреев, Владимир Пузанов, Мария Бендерская.
 Художники кукол: Николай Солнцев, В. Куранов, Олег Масаинов, Н. Целиков, Павел Гусев, Геннадий Лютинский, Вера Чернихова.
 Главный художник — Роман Гуров
 Текст читает: Абрам Петросян
 Директор картины — Натан Битман

Видеоиздания 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Сказки народов мира. Выпуск 1» (распространитель «Крупный план»).

Примечания

Литература

Ссылки 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Кукольные мультфильмы СССР 1959 года
Фильмы Григория Ломидзе
Али-Баба
Экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
Мультфильмы по сказкам народов мира